

Молокова — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Молокова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область